Eugend est un nom propre qui désigne :

Prénom 
Eugend est un prénom masculin désuet, fêté le , en mémoire de saint Eugend.

Saint(s) chrétien(s) 
 Eugend ou Oyend ou Eugendus (°450 - + 510), higoumène (abbé) de Condat (aujourd'hui Saint-Claude dans le département français du Jura), en Franche-Comté ; fêté le  .

Notes et références